Il doppio del torneo di tennis US Indoors 1981, facente parte del WTA Tour 1981, ha avuto come vincitrici Martina Navrátilová e Pam Shriver che hanno battuto in finale Rosie Casals e Wendy Turnbull 6-3, 7-6.

Teste di serie 

 Martina Navrátilová /  Pam Shriver (Campionesse)
 Rosie Casals /  Wendy Turnbull (finale)

 Candy Reynolds /  Anne Smith (semifinali)
 Betty Stöve /  Sharon Walsh (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

US Indoors 1981